Medicine's 10 Greatest Discoveries () é um livro norte-americano escrito por Meyer Friedman e Gerald W. Friedland, publicado originalmente em 1998.

Livros de 1998
Livros dos Estados Unidos